Первый этап Кубка мира по биатлону 2021/2022 прошёл в шведском Эстерсунде (27 ноября — 28 ноября 2021 года).

Таблица призовых мест 
Медальный зачёт 1-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская индивидуальная гонка

Женская индивидуальная гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 Результаты первого этапа Кубка мира в Эстерсунде на официальном сайте IBU

1-й этап